Крещенское — название населённых пунктов в России:
 Крещенское — деревня в Мишкинском районе Башкортостана.
 Крещенское — село в Убинском районе Новосибирской области.